

Сосновська сільська рада — сільське поселення, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Сосновська сільська рада — сільське поселення, Зоринський район, Алтайський край
 Сосновська сільська рада — сільське поселення, Каргапольський район, Курганська область
 Сосновська сільська рада — сільське поселення, Серишевський район, Амурська область
 Сосновська сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область